Чемпіон турніру 2011 року Новак Джокович поступився в п'ятисетовому поєдинку в фіналу Енді Маррі. Рахунок — 7–6(12–10), 7–5, 2–6, 3–6, 6–2. Матч тривав 4 години 54 хвилини, що дорівнювало рекордному часу фінальної гри в історії чемпіонату.

Сіяні гравці 

  Роджер Федерер (чвертьфінал)
  Новак Джокович (фінал)
  Енді Маррей (чемпіон)
  Давид Феррер (півфінал)
  Джо-Вілфрід Тсонга (2 коло)
  Томаш Бердих (півфінал)
  Хуан Мартін дель Потро (чвертьфінал)
  Янко Типсаревич (чвертьфінал)
  Джон Існер (3 коло)
  Хуан Монако (1 коло)
  Ніколас Альмагро (4 коло)
  Марін Чилич (чвертьфінал)
  Рішар Гаске (4 коло)
  Олександр Долгополов (3 коло)
  Мілош Раонич (4 коло)
  Жіль Сімон (3 коло)

<ol start="17">
 Кей Нісікорі (3 коло)
 Станіслас Вавринка (4 коло)
 Філіпп Кольшрайбер (4 коло)
 Енді Роддік (4 коло)
 Томмі Хаас (1 коло)
 Флоріан Маєр (1 коло, знявся)
 Марді Фіш (4 коло, знявся)
 Марсель Граноллерс (2 коло)
 Фернандо Вердаско (3 коло)
 Андреас Сеппі (1 коло)
 Сем Кверрі (3 коло)
 Михайло Южний (1 коло)
 Віктор Троїцький (1 коло)
 Фелісіано Лопес (3 коло)
 Жульєн Беннето (3 коло)
 Жеремі Шарді (3 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2 
{{Теніс16 5
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= 4 коло

| RD1-seed01=11
| RD1-team01= Н Альмагро
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=65
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Р Штепанек
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=77
| RD1-score02-3=3
| RD1-score02-4=4

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Н Маю
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=4
| RD1-score03-4=5
| RD1-score03-5=63
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Ф Петцшнер
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=7
| RD1-score04-5=77

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Б Кавчич
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=65
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=3
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Ф Чіполла
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=77
| RD1-score06-3=3
| RD1-score06-4=6

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= Дж Сок
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=3
| RD1-seed08=22
| RD1-team08= Ф Маєр
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=2r

| RD1-seed09=27
| RD1-team09= С Кверрі
| RD1-score09-1=64
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=7
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= ЄХ Лу
| RD1-score10-1=77
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=4
| RD1-score10-4=5

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=3
| RD1-score11-4=6
| RD1-seed12=PR
| RD1-team12= С Девварман 
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=4

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Д Істомін
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=3
| RD1-score13-4=5
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Ю Зопп
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4=7

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Д Гоффен
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=3
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= Т Бердих
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=11
| RD2-team01= Н Альмагро
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3=5
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Ф Петцшнер
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=7
| RD2-score02-4=4
| RD2-score02-5=4

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Ф Чіполла 
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04=WC
| RD2-team04= Дж Сок
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=27
| RD2-team05= С Кверрі
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=3

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Ю Зопп
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=2
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= Т Бердих
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=11
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=77
| RD3-score01-2=64
| RD3-score01-3=77
| RD3-score01-4=6
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02= Дж Сок
| RD3-score02-1=63
| RD3-score02-2=77
| RD3-score02-3=62
| RD3-score02-4=1

| RD3-seed03=27
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=78
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=3
| RD3-score03-4=2
| RD3-seed04=6
| RD3-team04={{Nowrap| Т Бердих}}
| RD3-score04-1=66
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=6

| RD4-seed01=11
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=64
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=1
| RD4-seed02=6
| RD4-team02=

Секція 3 
{{Теніс16 5
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= 4 коло

| RD1-seed01=3
| RD1-team01= Е Маррі
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=1

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Х Морія
| RD1-score03-1=0
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= І Додіг
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Т Беллуччі 
| RD1-score05-1=65
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=61
| RD1-score05-4=5
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= П Андухар
| RD1-score06-1=77
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=77
| RD1-score06-4=7

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Р Гаасе 
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3=2
| RD1-seed08=30
| RD1-team08= Ф Лопес
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=24
| RD1-team09= Марсель Граноллерс
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=77
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= Д Кудла 
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=3
| RD1-score10-4=62

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Л Лацко 
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=3
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Дж Блейк
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=3
| RD1-score12-4=6

| RD1-seed13=PR
| RD1-team13= П-А Матьє
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=77
| RD1-score13-4=77
| RD1-score13-5=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= І Андреєв 
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=61
| RD1-score14-4=64
| RD1-score14-5=1

| RD1-seed15=
| RD1-team15= С Хіральдо 
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=6
| RD1-score15-4=4
| RD1-score15-5=4
| RD1-seed16=15
| RD1-team16= М Раонік
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=3
| RD1-score16-4=6
| RD1-score16-5=6

| RD2-seed01=3
| RD2-team01= Е Маррі
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= І Додіг
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=3

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= П Андухар 
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=77
| RD2-score03-4=6
| RD2-score03-5=5
| RD2-seed04=30
| RD2-team04= Ф Лопес
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=65
| RD2-score04-4=3
| RD2-score04-5=7

| RD2-seed05=24
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=2
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= Дж Блейк
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07=PR
| RD2-team07= П-А Матьє 
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=64
| RD2-seed08=15
| RD2-team08= М Раонік
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=77

| RD3-seed01=3
| RD3-team01={{Nowrap| Е Маррі}}
| RD3-score01-1=77
| RD3-score01-2=77
| RD3-score01-3=4
| RD3-score01-4=77
| RD3-seed02=30
| RD3-team02= Ф Лопес
| RD3-score02-1=65
| RD3-score02-2=65
| RD3-score02-3=6
| RD3-score02-4=64

| RD3-seed03=WC
| RD3-team03= Дж Блейк
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=0
| RD3-score03-3=63
| RD3-seed04=15
| RD3-team04={{Nowrap| М Раонік}}
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=77

| RD4-seed01=3
| RD4-team01=

Секція 4 
{{Теніс16 5
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= 4 коло

| RD1-seed01=12
| RD1-team01= М Чилич
| RD1-score01-1=5
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=6
| RD1-score01-5=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= М Матосевич 
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4=2
| RD1-score02-5=4

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Даніель Брандс
| RD1-score03-1=77
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=77
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А Унгур 
| RD1-score04-1=64
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=65

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Т Смичек
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=4
| RD1-score05-5=6
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Б Рейнольдс
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=2
| RD1-score06-4=6
| RD1-score06-5=4

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Г Андреоцці
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=4
| RD1-seed08=17
| RD1-team08= К Нісікорі
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=32
| RD1-team09= Ж Шарді
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Ф Воландрі 
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=3

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Т Іто 
| RD1-score11-1=69
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=2
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= М Ебдер
| RD1-score12-1=711
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= М Кліжан
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= А Фалья 
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3=2

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= К Бек
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=62
| RD1-seed16=5
| RD1-team16=

Нижня частина

Секція 5 
{{Теніс16 5
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= 4 коло

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= Я Типсаревич
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=6
| RD1-score01-5=6
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= Ґ Рюфен
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=2
| RD1-score02-4=3
| RD1-score02-5=2

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Б Бейкер
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Я Гаєк 
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=2

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Г Жемля
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=77
| RD1-score05-3=7
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Р Мелло
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=63
| RD1-score06-3=5

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= С-М Штебе
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=3
| RD1-score07-4=6
| RD1-seed08=29
| RD1-team08= В Троїцький 
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=2

| RD1-seed09=19
| RD1-team09={{nowrap| Ф Кольшрайбер}}
| RD1-score09-1=77
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=77
| RD1-score09-4=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= М Льодра 
| RD1-score10-1=62
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=64
| RD1-score10-4=1

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Г Димитров 
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=64
| RD1-score11-4=2
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Б Пер
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=77
| RD1-score12-4=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= М Кукушкін 
| RD1-score13-1=0
| RD1-score13-2=2r
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Я Ніємінен
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= К Малісс 
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=65
| RD1-score15-3=7
| RD1-score15-4=69
| RD1-seed16=9
| RD1-team16= Дж Існер
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=77
| RD1-score16-3=5
| RD1-score16-4=711

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= Я Типсаревич
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Б Бейкер
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=4

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Г Жемля
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4=6
| RD2-seed04=
| RD2-team04= С-М Штебе 
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=4
| RD2-score04-4=4

| RD2-seed05=19
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=64
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=3
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5=77
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Б Пер
| RD2-score06-1=77
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=6
| RD2-score06-4=2
| RD2-score06-5=64

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Я Ніємінен 
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=77
| RD2-score07-3=4
| RD2-score07-4=3
| RD2-seed08=9
| RD2-team08= Дж Існер
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=65
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=6

| RD3-seed01=8
| RD3-team01= Я Типсаревич
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=7
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= Г Жемля
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=5

| RD3-seed03=19
| RD3-team03=

Секція 6

Секція 7 
{{Теніс16 5
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= 4 коло

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= ХМ дель Потро
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=77
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=LL
| RD1-team02= Ф Серра
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=64
| RD1-score02-3=4

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Б Беккер 
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Р Гаррісон
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Л Кубот 
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=5
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Л Маєр
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=7

| RD1-seed07=PR
| RD1-team07= Т Робредо
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=26
| RD1-team08= А Сеппі 
| RD1-score08-1=1
| RD1-score08-2=5
| RD1-score08-3=3

| RD1-seed09=20
| RD1-team09= Е Роддік
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Р Вільямс
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=4

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Мелінда Цінк 
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3=3
| RD1-score11-4=4
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Б Томік
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=4
| RD1-score13-4=4
| RD1-score13-5=5
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Ф Фоніні
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=5
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4=6
| RD1-score14-5=7

| RD1-seed15=
| RD1-team15={{nowrap| Г Гарсія-Лопес}}
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=6
| RD1-score15-4=78
| RD1-score15-5=77
| RD1-seed16=10
| RD1-team16= Х Монако 
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=4
| RD1-score16-4=66
| RD1-score16-5=63

| RD2-seed01=7
| RD2-team01= ХМ дель Потро
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=2
| RD2-score01-4=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Р Гаррісон 
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=6
| RD2-score02-4=2

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Л Маєр
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=4
| RD2-score03-4=7
| RD2-seed04=PR
| RD2-team04= Т Робредо
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=5

| RD2-seed05=20
| RD2-team05= Е Роддік
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Б Томік
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=0

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Ф Фоніні
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=2

| RD3-seed01=7
| RD3-team01=

Секція 8 
{{Теніс16 5
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= 4 коло

| RD1-seed01=14
| RD1-team01= О Долгополов
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=6
| RD1-score01-5=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Дж. Лівайн 
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4=1
| RD1-score02-5=2

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= М Баґдатіс
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=68
| RD1-score03-5=77
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= М Бахінґер
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=4
| RD1-score04-4=710
| RD1-score04-5=65

| RD1-seed05=
| RD1-team05= С Дарсіс
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= М Жазірі 
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=1
| RD1-score06-4=1

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= С Стаховський
| RD1-score07-1=78
| RD1-score07-2=62
| RD1-score07-3=4
| RD1-score07-4=2
| RD1-seed08=18
| RD1-team08= С Вавринка
| RD1-score08-1=66
| RD1-score08-2=77
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=6

| RD1-seed09=31
| RD1-team09= Ж Беннето
| RD1-score09-1=77
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= О Рохус 
| RD1-score10-1=61
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=3

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Д Новіков
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=78
| RD1-score11-3=3
| RD1-score11-4=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Є Янович
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=66
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=3

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=65
| RD1-score13-4=6
| RD1-score13-5=7
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Т Габашвілі
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=77
| RD1-score14-4=3
| RD1-score14-5=5

| RD1-seed15=
| RD1-team15= П Лоренці
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3=1
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Н Джокович
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=14
| RD2-team01= О Долгополов
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=77
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= М Баґдатіс 
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=0
| RD2-score02-4=65

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= С Дарсіс 
| RD2-score03-1=78
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4=1
| RD2-score03-5=5
| RD2-seed04=18
| RD2-team04= С Вавринка
| RD2-score04-1=66
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=4
| RD2-score04-4=6
| RD2-score04-5=7

| RD2-seed05=31
| RD2-team05= Ж Беннето
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=77
| RD2-score05-4=7
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= Д Новіков 
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=61
| RD2-score06-4=5

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=2
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Н Джокович
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=14
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=2
| RD3-seed02=18
| RD3-team02=

Відкритий чемпіонат США з тенісу
2012 у тенісі